David Marshall Coulthard, britanski dirkač Formule 1, * 27. marec 1971, Twynholm, Dumfries and Galloway, Škotska, Združeno kraljestvo.

Življenjepis
David Marshall Coulthard, bolj znan kot David Coulthard, je škotski dirkač Formule 1, ki je od sezone 2005 dirkal za moštvo Red Bull Racing. Prvo priložnost na dirkah Formule 1 je dobil po smrtni nesreči legendarnega Brazilca Ayrtona Senne na Veliki nagradi San Marina 1994. Sezono 1994 je začel kot testni voznik Williamsa, po tragični nesreči pa nadomestil Senno. Po sorazmerno uspešni sezoni 1995 se je preselil k McLarnu, kjer pa ob hitrejših finskih sovoznikih, Miki Häkkinenu, od sezone 2002 pa Kimiju Räikkönenu, ni prišel do izraza. Kljub doseženim 13 zmagam in 61 stopničkam ga ne moramo šteti za odličnega dirkača, kajti njegovi moštveni kolegi so ga praviloma premagovali, Häkkinen pa je ob njem celo osvojil dva zaporedna naslova prvaka v sezonah  in . Dosegel je eno drugo mesto v prvenstvu () in štiri tretja (, , , ). Je peti na lestvici dirkačev z največ doseženimi točkami, kjer je tudi najbolje uvrščeni Britanec, toda to je, glede na to da je večji del svoje kariere dirkal z zelo konkurenčnimi dirkalniki, razumljivo, ni pa dosegel tistega kar si vsi dirkači najbolj želijo, naslova svetovnega prvaka. V sezoni 2007 je mnoge presenetil z nekaj zelo borbenimi dirkami, skupno pa je dosegel deseto mesto s štirinajstimi prvenstvenimi točkami.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1

|-
|
! Rothmans Williams Renault
! Williams FW16Williams FW16B
! Renault RS6 3.5 V10
| BRA 
| PAC
| SMR
| MON
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPA Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN 5
| FRA 
|bgcolor="#DFFFDF"| VB 5
|bgcolor="#EFCFFF"| NEM Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| MAD Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL 4
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA 6
|bgcolor="#DFDFDF"| POR 2
| EU 
| JAP 
| AVS 
|
|
|
! 8.
! 14
|-
|
! Rothmans Williams Renault
! Williams FW17Williams FW17B
! Renault RS7 3.0 V10
|bgcolor="#DFDFDF"| BRA 2
|bgcolor="#EFCFFF"| ARG Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| SMR 4
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPA Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| MON Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| KAN Ret
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA 3
|bgcolor="#FFDF9F"| VB 3
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM 2
|bgcolor="#DFDFDF"| MAD 2
|bgcolor="#EFCFFF"| BEL Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| ITA Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| POR 1
|bgcolor="#FFDF9F"| EU 3
|bgcolor="#DFDFDF"| PAC 2
|bgcolor="#EFCFFF"| JAP Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| AVS Ret
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 49
|-
| 
! Marlboro McLaren Mercedes
! McLaren MP4-11McLaren MP4-11B
! Mercedes FO 110 3.0 V10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG7
|bgcolor="#FFDF9F"| EU3
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|bgcolor="#EFCFFF"| MADRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#CFCFFF"| POR13
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP8
|
|
|
! 7.
! 18
|-
| 
! West McLaren Mercedes
! McLaren MP4-12
! Mercedes FO 110E 3.0 V10Mercedes FO 110F 3.0 V10
|bgcolor="#FFFFBF"| AVS1
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA10
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA6
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN7
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA7
|bgcolor="#DFFFDF"| VB4
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MADRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#EFCFFF"| LUKRet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP10
|bgcolor="#DFDFDF"| EU2
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 36
|-
| 
! West McLaren Mercedes
! McLaren MP4-13
! Mercedes FO 110G 3.0 V10
|bgcolor="#DFDFDF"| AVS2
|bgcolor="#DFDFDF"| BRA2
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG6
|bgcolor="#FFFFBF"| SMR1
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#DFDFDF"| MAD2
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL7
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFDF9F"| LUK3
|bgcolor="#FFDF9F"| JAP3
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 56
|-
| 
! West McLaren Mercedes
! McLaren MP4-14
! Mercedes FO 110H 3.0 V10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#DFDFDF"| SMR2
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN7
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|bgcolor="#DFDFDF"| MAD2
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA5
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#EFCFFF"| MALRet
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|
|
|
! 4.
! 48
|-
| 
! West McLaren Mercedes
! McLaren MP4-15
! Mercedes FO 110J 3.0 V10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#000000" style="color: white;"| BRADSQ
|bgcolor="#FFDF9F"| SMR3
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#FFDF9F"| EU3
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN7
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#FFDF9F"| MAD3
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL4
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|bgcolor="#FFDF9F"| JAP3
|bgcolor="#DFDFDF"| MAL2
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 73
|-
| 
! West McLaren Mercedes
! McLaren MP4-16
! Mercedes FO 110K 3.0 V10
|bgcolor="#DFDFDF"| AVS2
|bgcolor="#FFDF9F"| MAL3
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|bgcolor="#DFDFDF"| SMR2
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA5
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1
|bgcolor="#DFFFDF"| MON5
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#FFDF9F"| EU3
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFDF9F"| MAD3
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|bgcolor="#FFDF9F"| JAP3
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|bgcolor="#DFDFDF"| 65
|-
| 
! West McLaren Mercedes
! McLaren MP4-17
! Mercedes FO 110M 3.0 V10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MALRet
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|bgcolor="#DFFFDF"| SMR6
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠPA3
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT6
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#DFDFDF"| KAN2
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB10
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|bgcolor="#DFFFDF"| MAD5
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL4
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA7
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|
|
! 5.
! 41
|-
| 
! West McLaren Mercedes
! McLaren MP4-17D
! Mercedes FO 110M 3.0 V10Mercedes FO 110P 3.0 V10
|bgcolor="#FFFFBF"| AVS1
|bgcolor="#EFCFFF"| MALRet
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA4
|bgcolor="#DFFFDF"| SMR5
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#DFFFDF"| MON7
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| EU15
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#DFFFDF"| MAD5
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#FFDF9F"| JAP3
|
|
|
! 7.
! 51
|-
| 
! West McLaren Mercedes
! McLaren MP4-19McLaren MP4-19B
! Mercedes FO 110Q 3.0 V10
|bgcolor="#DFFFDF"| AVS8
|bgcolor="#DFFFDF"| MAL6
|bgcolor="#EFCFFF"| BAHRet
|bgcolor="#CFCFFF"| SMR12
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA10
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN6
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA7
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#DFFFDF"| VB7
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD9
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL7
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA6
|bgcolor="#CFCFFF"| KIT9
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA11
|
! 10.
! 24
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB1
! Cosworth TJ2005 3.0 V10
|bgcolor="#DFFFDF"| AVS4
|bgcolor="#DFFFDF"| MAL6
|bgcolor="#DFFFDF"| BAH8
|bgcolor="#CFCFFF"| SMR11
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA8
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| EU4
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN7
|bgcolor="white"| ZDADNS
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#CFCFFF"| VB13
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM7
|bgcolor="#EFCFFF"| MADRet
|bgcolor="#DFFFDF"| TUR7
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA15
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAP6
|bgcolor="#CFCFFF"| KIT9
! 12.
! 24
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB2
! Ferrari 056 2.4 V8
|bgcolor="#CFCFFF"| BAH10
|bgcolor="#EFCFFF"| MALRet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVS8
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA14
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#CFCFFF"| VB12
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN8
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA7
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA9
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM11
|bgcolor="#DFFFDF"| MAD5
|bgcolor="#CFCFFF"| TUR15
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA12
|bgcolor="#CFCFFF"| KIT9
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|
! 13.
! 14
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB3
! Renault RS27 2.4 V8
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MALRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BAHRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA5
|bgcolor="#CFCFFF"| MON14
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA13
|bgcolor="#CFCFFF"| VB11
|bgcolor="#DFFFDF"| EU5
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD11
|bgcolor="#CFCFFF"| TUR10
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAP4
|bgcolor="#DFFFDF"| KIT8
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA9
| 
|
! 10.
! 14
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB4
! Renault RS27 2.4 V8
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MAL9
|bgcolor="#CFCFFF"| BAH18
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA12
|bgcolor="#CFCFFF"| TUR9
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFDF9F"| KAN3
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA9
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM13
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD11
|bgcolor="#CFCFFF"| EU17
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL11
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA16
|bgcolor="#DFFFDF"| SIN7
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|bgcolor="#CFCFFF"| KIT10
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|
! 16.
! 8
|}

Glej tudi

seznam britanskih dirkačev

Rojeni leta 1971
Živeči ljudje
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Red Bullovi dirkači Formule 1
Strokovni športni komentatorji
Nosilci reda britanskega imperija